Barrowman ist der

Familienname folgender Personen:
 John Barrowman (* 1967), schottischer Schauspieler
 Michael Barrowman (* 1968), US-amerikanischer Schwimmer

Name folgender geographischer Objekte:
 Lake Barrowman, See in der Region West Coast, Neuseeland